Enrico Carlotto di Sicilia detto anche Enrico di Gerusalemme (1238-1253) – nobile svevo, secondogenito dell'imperatore Federico II e della seconda moglie Isabella d'Inghilterra
 Ermanno Carlotto (1878-1900) – marinaio italiano, medaglia d'oro al valor militare, da cui prendono nome:
 Ermanno Carlotto – cannoniera della Regia Marina italiana.
 Caserma Ermanno Carlotto – edificio delle Forze Armate italiane a Tientsin.
 Reggimento Carlotto – vecchio nome del 2º Reggimento "San Marco" della marina militare italiana
 Estela Barnes de Carlotto (1930) – docente, politica e attivista argentina
 Il Carlotto, propr. Johann Carl Loth (1632-1698) – pittore tedesco
 Massimo Carlotto (1956) – scrittore, drammaturgo e sceneggiatore italiano
 Michele Carlotto (1919-2005) – presbitero italiano e giusto tra le nazioni
 Michele Carlotto (1942) – ex rugbista e dirigente sportivo italiano
 Natale Carlotto (1931) – politico e sindacalista italiano
 Roberto Carlotto – tastierista e cantante italiano
 Carlotto – personaggio del romanzo I promessi sposi

Pagine correlate 
 Carlotta
 Carlotti